het Franse woord voor eiland 
Île-de-France, de regio rond Parijs

in samenstellingen:
Île-Molène, op het eiland Molène, Finistère 
Île-Tudy, op het schiereiland Tudy, Finistère
Île-aux-Moines, op het eiland Île aux Moines, Morbihan
Île-d'Aix, op het eiland Île d'Aix, Charente-Maritime 
Île-d'Arz, op het eiland Île d'Arz, Morbihan
Île-d'Houat, op het eiland Île d'Houat, Morbihan
Île-de-Batz, op het eiland Île de Batz, Finistère 
Île-de-Bréhat, op het eiland Île de Bréhat, Côtes-d'Armor 
Île-de-Sein, op het eiland Île de Sein, Finistère

gemeenten met de naam L'Île
gemeenten met de naam Isle